Il doppio del torneo di tennis Lima Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gastón Etlis e Martín Rodríguez che hanno battuto in finale Juan Ignacio Chela e Luis Horna che si sono ritirati sul punteggio di 6-2, 5-2.

Teste di serie 

 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (Campioni)
 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (semifinali)

 Daniel Melo /  Cristiano Testa (primo turno)
 Brandon Coupe /  Mitch Sprengelmeyer (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lima Challenger 2000